Kvalifikace ženské dvouhry na Australian Open 2014 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Rozlosování kvalifikační soutěže se uskutečnilo 8. ledna 2014. Postoupilo z ní dvanáct tenistek po výhrách ve třech kvalifikačních kolech a jedna hráčka jako šťastná poražená.

Hráčky

Nasazení hráček 
  Sharon Fichmanová (1. kolo)
  Coco Vandewegheová (1. kolo)
  Johanna Kontaová (2. kolo)
  Anna-Lena Friedsamová (1. kolo)
  Katarzyna Piterová (kvalifikována)
  Marina Zaněvská (1. kolo)
  Heather Watsonová (kvalifikována)
  Magda Linetteová (2. kolo)
  Kristýna Plíšková (2. kolo)
  Věra Duševinová (kvalifikační kolo)
  Shelby Rogersová (2. kolo)
  Anna Tatišviliová (Qualified)
  Claire Feuersteinová (kvalifikační kolo)
  Irina-Camelia Beguová (kvalifikována)
  Alexandra Panovová (2. kolo)
  Sofia Arvidssonová (1. kolo)
  Andrea Hlaváčková (2. kolo)
  Mathilde Johanssonová (2. kolo)
  Marta Sirotkinová (kvalifikační kolo)
  Maria João Köhlerová (1. kolo)
  Olga Pučkovová (1. kolo)
  Sesil Karatančevová ()
  Irina Falconiová (kvalifikační kolo, šťastná poražená)
  An-Sophie Mestachová (2. kolo)

Kvalifikantky 
  Belinda Bencicová
  Carina Witthöftová
  Ana Konjuhová
  Zarina Dijasová
  Katarzyna Piterová
  Alla Kudrjavcevová
  Heather Watsonová
  Lucie Hradecká
  Kateřina Siniaková
  Tuan Jing-jing
  Irina-Camelia Beguová
  Anna Tatišviliová

Šťastná poražená 
 ''' Irina Falconiová

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk kvalifikace ženské dvouhry na Australian Open 2014

Australian Open 2014